C’est la liste de mosquées remarquables à Bakou.

Voir aussi 

 Mosquée Khidir
 Liste des mosquées en Azerbaïdjan

Notes et références 

Architecture en Azerbaïdjan
 
Mosquées